Coucy est le toponyme de plusieurs communes françaises :
 Coucy, dans le département des Ardennes et la région Champagne-Ardenne ;
 Coucy-le-Château-Auffrique, dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France ;
 Coucy-lès-Eppes, également dans le département de l'Aisne et la région Picardie ;
 Coucy-la-Ville, également dans le département de l'Aisne et la région Picardie.

 Voir aussi
 , éphémère commune de l’Aisne et abbaye disparue ;
 Château de Coucy, château des « sires de Coucy », construit par Enguerrand III () ;
 Cité médiévale de Coucy, ensemble des fortifications du château de Coucy et de l'enceinte de la ville de Coucy-le-Château-Auffrique.

Personnalités 
 Membres de la Maison de Coucy 

 Enguerrand  de Coucy
 Thomas de Marle
 Enguerrand III de Coucy
 Raoul  de Coucy
 Enguerrand IV de Coucy
 Enguerrand V de Coucy
 Guillaume  de Coucy
 Enguerrand VI de Coucy
 Enguerrand VII de Coucy
 Raoul de Coucy (évêque)
 Autres personnalités 
 le Châtelain de Coucy
 Moïse de Coucy, légaliste et Tossafiste français du

Bateau 
 Le Coucy, un des avisos de la classe Arras.

Homonymie de toponyme